Émile Cornez (1900 - 1967), homme politique belge ;
 Fernand Cornez (1907 - 1997), coureur cycliste français ;
 Jean Cornez (1913 - 1942), officier de l'armée belge ;
 Jean-Baptiste Cornez (1902-1955), homme politique du PCB ;
 Marco Cornez (1958-2022), joueur de football international chilien.